Miljanići (bratstvo), crnogorsko bratstvo, naseljeno u selima Dubočke 
 Miljanići (Nikšić, Crna Gora), naselje u općini Nikšić